Tuscumbia kan syfta på:

Tuscumbia, Alabama
Tuscumbia, Missouri